La Roche aux Loups peut se référer :
 au dolmen de la Roche aux Loups à Buthiers (Seine-et-Marne)
 au menhir de la Roche aux Loups à Carentoir (Morbihan)
 au dolmen de la Roche aux Loups à Missillac (Loire-Atlantique)
 à la grotte de la Roche au Loup à Merry-sur-Yonne (Yonne)

 Confusions possibles
 Grotte du Loup, au site des grottes d'Arcy-sur-Cure (Yonne)
 Vallon de la Chambre au Loup à Iffendic (Ille-et-Vilaine)